Сок, СОК:
 Сок — жидкий пищевой продукт.
 Сок — название ряда биологических жидкостей
 Берёзовый сок
 Латекс (млечный сок)
 пищеварительные соки
 Желудочный сок — пищеварительный сок, вырабатываемый в желудке.
 Кишечный сок — пищеварительный сок, вырабатываемый в тонкой кишке.
 Панкреатический сок — пищеварительный сок, вырабатываемый поджелудочной железой.
 «СОК» — российская финансово-промышленная группа.
 «Лада-СОК», «Крылья Советов-СОК» — названия футбольного клуба «Академия» в 2003—2007 годах.
 «СОК» — команда КВН из Самары.
 Сок (Сауки) — индейское алгонкиноязычное племя
 Сок-фокс (фокс и сок) — индейский язык, принадлежащий к алгонкинской подсемье языков.
 Сок () — американский фильм 1992 года.
 СОК-94 «Вепрь» — охотничий карабин производства Вятско-Полянского машиностроительного завода.

Топоним
 Сок — река в Оренбургской и Самарской областях России
 Сок () — административно-территориальный округ в штате Висконсин, США
 Акроним
 СОК — Система остаточных классов — одна из систем счисления.
 СОК — Самоорганизующаяся карта Кохонена.

См. также 
 Саук (Морянка) — вид полярных уток
 SoC